Az 1965–1966-os német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 3. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1965. augusztus 14-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1966. május 28-án rendezték. A címvédő a Werder Bremen volt és a bajnok a TSV 1860 München lett.

Tabella

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Az 1965–1966-os szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1